David Friedman (1923-2011) est un acteur, réalisateur et producteur américain ;
  (né en 1944) est un percussionniste de jazz américain ;
 David Friedman (né en 1945) est un écrivain américain ;
  (né en 1950) est un compositeur et chef d'orchestre américain ;
 David Friedman (né en 1959), avocat américain, ambassadeur des États-Unis en Israël.
 David Friedman (né en 1973), acteur américain, connu pour son rôle de Jason Carter dans La Petite Maison dans la prairie.